Uherským královstvím v letech 1000–1526 se rozumí středoevropský státní útvar Maďarů v období středověku, jinak též zvané jako Uhersko či Uhry, 

to lze dělit na dvě období:
 Uherské království (1000–1301) – za vlády domácí dynastie Arpádovců počínaje vznikem království
 Uherské království (1301–1526) – po vymření Arpádovců, počínaje nástupem Anjouovců, dálem vládou Lucemburků, Habsburků a Jagellonců po zánik království

Dějiny Uherska